Leonid Derevjasnko är en sovjetisk kanotist.

Han tog bland annat VM-guld i K-4  meter i samband med sprintvärldsmästerskapen i kanotsport 1974 i Mexico City.

Källor

Världsmästare i kanotsport
Sovjetiska kanotister
Män
Levande personer